«Весна» () — экранизация
 Оскара Лутса. Вместе с фильмами «Лето» и «Осень» образует трилогию, экранизирующую цикл повестей Оскара Лутса, который посвящён жизни в приходском центре Паунвере на юго-востоке Эстонии.

Сюжет 
Середина осени. Занятия в приходском училище Паунвере уже начались, когда в нём появляется новый ученик Арно Тали, пропустивший несколько недель из-за скарлатины. Учитель Лаур сажает Арно за одну парту с Йоосепом Тоотсом, непоседой и озорником, обожающим всякие проделки и книжки про индейцев. Домой, в свой первый школьный день, Арно возвращается с девочкой Теэле, чей хутор Райа находится по соседству от хутора, где живёт Тали. Теэле становится первой любовью романтически настроенного Арно.

Среди колоритных учеников школы — добродушный толстяк Тыниссон и простофиля, плакса и ябеда Георг-Адниэль Кийр, частенько становящийся объектом проделок Йоосепа Тоотса. Например, Тоотс придумывает нелепое имя для новорождённого брата Кийра — Колумбус-Хризостомус, набивается на крестины «Колумбуса» к Кийру, где напивается с ним, затем в самый торжественый момент наречения новорождённого заводит граммофон и скрывается, предоставив мало что соображающему Кийру расхлебывать последствия… А на следующий день Тоотс затаскивает страдающего от похмелья Кийра в нетопленую баню, раздевает его и окатывает ледяной водой, после чего убегает, прихватив одежду незадачливого Георга-Адниэля.

Проделки Тоотса пытается пресечь кистер, главным образом с помощью палки и хорошей трёпки. Но лишь учителю Лауру, предпочитающему воздействовать на учеников убеждением, удается ненадолго угомонить Тоотса.

Непременная составляющая жизни учеников Паунвереского училища — драки с детьми немецких помещиков, учащимися расположенной по соседству гимназии. В фильме показаны две стычки, и в обеих юные эстонцы громят немецких гимназистов. В первой драке судьбу сражения решает Тоотс, накаливший в печке кочергу и щипцы, которыми стал прижигать задницы врагов.

Однако в той драке Тыниссону здорово досталось от немцев, избивавших его хлыстами. В отместку он топит, навалив на него тяжелые камнии, плот, на котором катаются по реке немцы. Подозрение, однако, падает на звонаря Кристиана Либле, которого из-за этого собираются лишить своей должности. Тали не может смириться с такой несправедливостью, тем более, что он успел подружиться с Либле. Догадавшись, что потопление плота — дело рук Тыниссона и добившись от него признания, Арно собирается рассазать всю правду кистеру. К счастью, по дороге в кистерский кабинет Арно встречает учителя Лаура, которому удается уладить дело так, что Либле оправдывают, Тыниссона не выгоняют из училища, а на Тали не падает клеймо доносчика.

Наступает зима, и река замерзает. Тоотс зовет всех кататься на коньках по ещё тонкому льду. Школьники не без страха следуют за ним, лед проламывается под Теэле и она начинает тонуть. Арно бросается к ней на помощь, но тоже оказывается в воде. К счастью, рядом оказывается Либле, который с помощью верёвки вытягивает Арно и Теэле из полыньи. После этого Арно надолго заболевает.

Зимой в училище появляются ещё два ученика, Яан Имелик и Юри Куслап, сын батрака в хозяйстве Имеликов, по существу, слуга Яаана. Жизнерадостный Имелик не утруждает себя учёбой — задания за него делает Куслап, зато прекрасно играет на каннеле, который привез с собой в школу. Теэле забывает своего спасителя и влюбляется в весёлого Имелика, заставляя жестоко страдать бедного Тали. Как-то Арно приходит в дом к Теэле и видит там Имелика, наигрывающего на каннеле.
На одной из школьных перемен Теэле просит сыграть Имелика веселый танец, а Тоотс вытаскивает её в центр круга и заставляет танцевать, как он её вслух называет, «невесту Тали», несмотря на её сопротивление. Арно не решается вмешаться, и Тоотс с Теэле налетают на кистера и сбивают его с ног… А когда Арно, по дороге из школы, пытается объясниться с Теэле, та кричит ему: «Убирайся!». Тали чувствует себя как побитая собака.

Наступает весна. Занятия в школе заканчиваются и ученики разъезжаются по своим домам. Имелик с Куслапом уезжают ещё раньше, причём Имелик даже не прощается с Теэле. Раздосадованная девочка пытается возобновить отношения с Тали, но чувства в нём уже перегорели.

Место съёмки 
Роль приходского центра Паунвере «играет» сельский посёлок Паламусе, непосредственно в котором и в его окрестностях снимался фильм. Паламусе напрямую связано с жизнью Оскара Лутса: деревня Ярвепере, где в 1887 году родился Лутс, относилась к приходу Паламусе, в церкви Паламусе маленький Оскар был крещен, а в приходском училище Паламусе Лутс учился с 1895 по 1899 год. Именно в его стенах происходили события, изображенные Лутсом в его повести «Весна». Здание приходского училища сохранилось, в нём и на прилегающей к нему территории снята значительная часть фильма.

В ролях 
 Арно Лийвер — Арно Тали
 Ааре Лаанеметс — Йоосеп Тоотс
  — Теэле из Райа
 Кальё Кийск — Кристиан Либле
 Айн Лутсепп — Тыниссон
 Маргус Лепа — Георг Адниэль Кийр
  — кистер, он же Юри-коротышка
 Леонхард Мерзин — учитель Лаур
 Рейн Аедма — Яан Имелик
 Калле Эомойс — Куслап
 Тыну Алвеус — Леста
 Рауль Хааристо — Виппер
 Хейкки Коорт — Петерсон
 Хейдо Селмет — Висак
 Ита Эвер — мама Арно Тали
 Эрвин Абель — папаша Кийр
 Сильвия Лайдла — Кухарка Лийса
 Арнольд Касук — арендатор с церковной мызы
 Эвальд Тордик — пастор

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Кальё Кийск
 Вольдемар Пансо
 Режиссёр-постановщик: Арво Круусемент
 Оператор-постановщик: Харри Рехе
 Композитор: Вельо Тормис
 Художник-постановщик: Линда Верник
 Режиссёр: Хейки Роотс
 Оператор: Альфред Эльяс
 Звукооператор: Харрии Лаанеметс
 Дирижёр: Эри Клас
 Художник по костюмам: Криста Каянду
 Художник-гримёр: Ростислав Никитин
 Монтаж: Людмила Розенталь
 Редактор: Сильвия Кийк
 Ассистент режиссёра: Малль Яаксон
 Ассистенты оператора: Энн Путник
 Директор: Куло Муст

Интересные факты 
 Фильм снят в 1969 году, однако вышел на экраны в следующем году — премьерный показ его в Эстонии состоялся 5 января 1970 года. Поэтому в некоторых источниках, например, в IMDb, «Весна» датируется 1970 годом.
 В Паламусе, где учился Оскар Лутс и где проходили съёмки фильма, его премьера прошла на два дня раньше, 3 января 1970 года.
 В 1970 году «Весну» в кинотеатрах Эстонии посмотрели 558 тысяч зрителей— при тогдашнем населении республики менее 1 350 000 человек. В 1971 году по всему СССР фильм посмотрели 8 100 000 кинозрителей.
 В роли Йоосепа Тоотса начинал сниматься Рихо Сирен, однако из-за скандала, разразившегося после драки Сирена с одним из его соучеников, Рихо был отстранен от съёмок, а сцены с его участием пересняты. В фильме, тем не менее, можно видеть ноги Рихо Сирена в сцене, где Тоотс катается на коньках по замерзшей речке в Паунвере.
 Из всех юных артистов, изображавших учащихся приходского училища в Паунвере, только Ааре Лаанеметс,  и  стали профессиональными актёрами.  стала режиссёром документального кино.
 , исполнитель роль кистера «Юри-коротышки» — не актёр театра и кино, а оперный певец, солист тартуского театра «Ванемуйне», тенор. В фильме он, однако, говорит густым басом. Кстати, «Весна», а также «Лето», второй фильм трилогии Круусемента — единственные фильмы, где Ани снялся как артист.
 Кроме Энделя Ани, в фильме, в роли пастора, снялся ещё один оперный артист — , также солист тартуского театра «Ванемуйне», бас. Интересно, что Тордик и Ани много лет входили в состав квартета, в котором также участвовала Алиса Роолайд, меццо-сопрано, дедом которой был Густав Блументаль, бывший учителем приходского училища в Паламусе и ставший прототипом учителя Лаура.
 30 апреля 2012 года по результатам организованного эстонской ежедневной газетой Postimees опроса фильм был признан лучшим эстонским фильмом киностолетия (1912—2012).

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1969 года
Фильмы студии «Таллинфильм»
Экранизации произведений Оскара Лутса
Молодёжные фильмы СССР
Фильмы о школе